Somewhere in Afrika — одиннадцатый студийный альбом рок-группы Manfred Mann’s Earth Band, выпущенный 18 февраля 1983 года лейблом «Bronze Records» в Великобритании и лейблом «Arista» в США. Переиздан в 1999 году с добавлением пяти бонус-треков.

Об альбоме 
Альбом посвящён Южной Африке, родине Манфреда Манна. Группа демонстрирует новое звучание: привычные хард-роковые мотивы сочетаются с африканскими ритмами. Альбом поднялся до #40 в Billboard 200 и был положительно оценен критикой.

Практически одновременно с выпуском Somewhere in Afrika группа выпустила сингл с композицией «Runner», ставшей очередными хитом и вошедшей в американское издание альбома. Вокал на этой композиции принадлежит Мику Роджерсу, одному из старейших участников группы, ненадолго воссоединившемуся с ней.

Список композиций

Британское издание 
 сторона А
 «Tribal Statistics» (Qunta) — 4:16
 «Eyes of Nostradamus» (Эл Стюарт) — 3:28
 «Third World Service» (Anthony Moore) — 5:18
 «Demolition Man» (Sting) — 3:45
 «Brothers and Sisters of Azania» (Mann) — 2:46
 сторона Б
 «Africa Suite» (Mann, Irving, Lingwood) — 8:36
 a) «Brothers and Sisters of Africa» (Mann) — 3:06
 b) «To Bantustan?» (Mann) — 2:36
 c) «Koze Kobenini? (How Long Must We Wait?)» (Mann, Irving) — 1:26
 d) «Lalela» (Mann, Lingwood) — 1:31
 «Redemption Song (No Kwazulu)» (Bob Marley) — 7:35
 «Somewhere in Africa» (Trad arr Mann, Lingwood) — 1:38

 Бонус-треки (на переиздании 1999 года)
 «War Dream» (Mann, Lingwood, Waller, Irving, Laing) — 3:08
 «Holiday’s Dream» (Mann, Irving, Lingwood, Waller) — 2:40
 «Redemption Song» (single version) (Marley) — 4:14
 «Eyes of Nostradamus» (12" single version) (Stewart) — 3:44
 «Demolition Man» (single version/alternate mix) (Sumner) — 3:44

Американское издание 
 сторона А
 «Demolition Man» (Sting) — 3:40
 «Runner» (Ian Thomas) — 4:40
 «Rebel» (Reg Laws) — 3:52
 «Eyes of Nostradamus» (Эл Стюарт) — 3:28
 «Third World Service» (Anthony Moore) — 3:24
 сторона Б
 «Somewhere in Africa» (Trad arr Mann, Lingwood) — 1:38
 «Tribal Statistics» (Qunta) — 4:16
 «Lalela» (Mann, Lingwood) — 1:31
 «Redemption Song (No Kwazulu)» (Bob Marley) — 4:11
 «Africa Suite» (Mann, Irving, Lingwood) — 9:54
 a) «Brothers and Sisters of Africa» (Mann) — 3:06
 b) «To Bantustan?» (Mann) — 2:36
 c) «Koze Kobenini? (How Long Must We Wait?)» (Mann, Irving) — 1:26
 d) «Brothers and Sisters of Azania» (Mann) — 2:46

Участники записи 
 Манфред Манн — клавишные инструменты, синтезаторы
 Джон Лингвуд — ударные, перкуссия
 Стив Уоллер — гитара, вокал
 Крис Томпсон — вокал
 Мэтт Ирвинг — бас-гитара, программирование (MC4)
 Шона Лэйинг — вокал
 Тревор Рэбин — гитара

Ссылки 
 Manfred Mann’s Earth Band website: Somewhere in Afrika
 Somewhere in Afrika на discogs.com
 Somewhere in Afrika на progarchives.com

Примечания 

Альбомы Manfred Mann’s Earth Band
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Bronze Records